Монте Синаи Дос има више значења:

 Монте Синаи Дос, Ел Фенис (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Синаи Дос, Лос Орконес (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику